Béla Frankl, sobrenom de Máté Zalka (Matolcs, 1896 - Osca, 1937), escriptor, militar i revolucionari hongarès.
 Viktor Frankl (Viena, 1905 - 1997), neuròleg, psiquiatre i filòsof d'origen jueu.